Кумамото:

Кумамото — префектура в Японії
Кумамото — місто в Японії, центр однойменної префектури
Кумамото — аеропорт в Японії 
Кумамото — хан (ленне володіння  самурайського роду на чолі з даймьо) у Японії  у період Едо (1603-1867).